Гранби има више значења:
 Гранби (Масачусетс), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Масачусетс
 Гранби (Колорадо), град је у америчкој савезној држави Колорадо
 Гранби (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури
 Гранби (Квебек)